Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hernán Gumy che ha battuto in finale Lucas Arnold Ker 7-6, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Sargis Sargsian (primo turno)
 Richey Reneberg (semifinali)
 Christian Ruud (primo turno)
 Oliver Gross (secondo turno)

 Hernán Gumy (Campione)
 Lucas Arnold Ker (finale)
 Franco Squillari (semifinali)
 Dennis van Scheppingen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 1998